Lescure se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Lescure
 Jean-Paul Lescure